Валерий Юрьевич Янковский () — русский советский писатель. Член Русского географического общества. Почётный гражданин Владимирской области.

Биография 
Родился в семье предпринимателя. Дед по отцовской линии, М. И. Янковский, был участником польского восстания 1863 года и, высланный из Польши, занимался исследованием Амурского бассейна, зоологией, создал в этом пустынном, необжитом месте крупную передовую ферму и конезавод и поставлял лошадей для русской армии.

Мама, Маргарита Михайловна, была дочерью купца 1-й гильдии Михаила Шевелёва, основателя первого в Приморье пароходства «Шевелев и К°».

В 1922 году был увезён родителями в Корею. Окончил гимназию в Харбине (заочно), лесной техникум в Пхеньяне. С 1928 по 1944 год профессионально занимался охотой и пантовым оленеводством.

В августе 1945 года, после начала войны между СССР и Японией, вступил в Советскую Армию, служил переводчиком.

В январе 1946 года был арестован по обвинению в оказании в довоенные годы помощи международной буржуазии, был приговорён к 6 годам исправительно-трудовых лагерей, затем судом, рассмотревшим его кассационную жалобу, срок был увеличен до 10 лет. Совершил побег, за что срок заключения был продлён до 25 лет. В 1952 году был освобождён («по зачетам» — за перевыполнение норм выработки), работал горным мастером на прииске «Южный» на Чукотке, лесничим в Магадане.

Публиковался с 1950-х годов.

В 1957 году реабилитирован.

С 1968 года жил во Владимире. Был сопредседателем общества «Мемориал».

Член Союза писателей СССР с 1988 года.

Библиография 
 Как я искал «корень жизни» // Вокруг света.— 1969.— № 5.— С. 29—32; Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1970.— 25 января (№ 21775).— С. 7.
 Янковский В. Ю. В поисках женьшеня. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд., 1972. — 176 с.
 Янковский В. Ю. Нэнуни-четырехглазый: Повесть. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд., 1979. — 239 с.
 Янковский В. Ю. Потомки Нэнуни: Повесть и рассказы. — М.: Современник, 1986. — 320 с. (Новинки Современника)
 Янковский В. Ю. Полуостров. — Владивосток: Дальневосточное кн. изд., 1989. — 186 с.
 Янковский В. Ю. Тигр, олень, женьшень. — М.: Тропа, 1993. — 272 с., ил. (Сер. Звери и люди)
 Янковский В. Ю. От гроба Господня до гроба ГУЛАГа: быль. — 2-е, испр. и доп. — Ковров: ООО НПО «Маштекс», 2000. — 254 с.
 Янковский В. Ю. От Сидеми до Новины. Дальневосточная сага. — Владивосток: Рубеж, 2011. — 608 с.

Память 
Мемориальная доска во Владимире (ул. Комиссарова, д. 25)

Примечания

Ссылки 
 Валерий Юрьевич Янковский
 Янковский В. Ю. Долгое возвращение : Автобиографическая повесть. — Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1991. — 160 с.

Писатели СССР
Писатели XX века
Репрессированные в СССР
Участники советско-японской войны (СССР)
Почётные граждане Владимирской области